

Editoria
 Le Père Duchesne – giornali francesi

Geografia
Stati Uniti d'America
 Duchesne – città della contea di Duchesne (Utah)
 Contea di Duchesne – contea dello Utah

Persone
 André Duchesne – storico e geografo francese
 Antoine Nicolas Duchesne – botanico francese
 Duchesne – pseudonimo di Federico Baccomo, scrittore italiano
 Ernest Duchesne – medico francese
 Jacques Duchesne – generale francese
 Jacques Duchesne-Guillemin – storico delle religioni e orientalista belga
 Louis Duchesne – presbitero e filologo francese
 Rose-Philippine Duchesne – religiosa e santa francese